Old Glory (en français « ancienne gloire ») est un surnom donné au drapeau des États-Unis.

Ce terme peut aussi désigner :

Cinéma 
 Old Glory titre anglais de Gloire d'antan, court métrage des Looney Tunes.